Лас Болас има више значења:

 Лас Болас, Дивисион дел Норте (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Болас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Болас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику